Santa Rosa de Aguán kan syfta på:

Honduras 

 Santa Rosa de Aguán (kommun), Departamento de Colón, 
 Santa Rosa de Aguán (ort), Departamento de Colón,